Hildegardis-Krankenhaus bezeichnet:

 das Hildegardis-Krankenhaus in Köln, siehe Köln-Lindenthal#Hildegardis-Krankenhaus
 das Hildegardis-Krankenhaus in Mainz, siehe Marienhaus Klinikum Mainz